Amasya, törökországi tartomány
 Amasya, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Amasya, az azonos nevű török tartomány székhelye